Art Adams ist der Name folgender Personen:

* Art Adams (Musiker) (* 1935), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Art Adams (Comiczeichner) (* 1963), US-amerikanischer Comiczeichner